Министерство культуры и национального наследия Польши — орган исполнительной власти, был создан 31 октября 2005 года путём реорганизации Министерства культуры Республики Польша.

Министерство культуры было образовано в 1944 году.

Министерство имеет дело с различными аспектами польской культуры.

С 2015 года пост министра занимает Пётр Глиньский.

См. также

Ссылки 
 Официальный сайт

Государственное устройство Польши
Польша